Libbiano steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Pomarance, Provinz Pisa, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Peccioli, Provinz Pisa, Italien